Port Durnford ist
der Name einer Ortschaft in der südafrikanischen Gemeinde uMhlathuze
der frühere Name der somalischen Ortschaft Buur Gaabo